Vingt-Trois-Juillet ou XXIII-Juillet ou 23-Juillet, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 
23 juillet,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France,

 Le  : Paroxysme de la Tragédie de Saint-Gingolph en Haute-Savoie, représailles des forces allemandes après une attaque de la Résistance française.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

 En anglais, « 23 July » ou « 23rd July » et/ou en arabe «  23 يوليو  »

 En espagnol, « 23 de Julio » ou « Veintitres de Julio »
 Au Mexique : événement non connu
 (Calle) 23 de Julio, à , dans l'État de Oaxaca.

 En italien, « 23 Luglio » ou « Ventitré Luglio »
 En Italie, le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale : Incendie du village de Trinità par les Allemands.
 Via 23 Luglio 1944, à Trinità dans la province de Coni, région du Piémont.

 En portugais, « 23 de Julho » ou « Vinte e Três de Julho »
 Au Brésil : événement non connu
 Rua 23 de Julho, à Sinop, dans l'État de Mato Grosso.

 En turc, « 23 Temmuz »
 En Turquie : événements non connus
 23 Temmuz Sokak, dans le district de Şişli à Istanbul.

Notes, références et localisations

Notes

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
Homonymie de toponyme
23